Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Tianjin Open 2018 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, welche vom 7. bis 8. Oktober 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Tianjin